Codex Guelferbytanus (abgekürzt Cod. Guelf.) ist die Bezeichnung für Handschriften der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Dazu gehören folgende Handschriften:

 Codex Guelferbytanus A, griechische Handschrift des Neuen Testaments, 6. Jahrhundert
 Codex Guelferbytanus B, griechische Handschrift des Neuen Testaments, 5. Jahrhundert
 Codex Guelferbytanus 58.4 Augusteus 8°, Sammelhandschrift
 Codex Guelferbytanus 254, siehe Capitulare de villis vel curtis imperii
 Codex Guelferbytanus 475, siehe Pseudo-Klementinen
 Cod. Guelf. 105 Noviss. 2°, siehe Evangeliar Heinrichs des Löwen